VKS steht als Abkürzung für:
 Versuchskornspeicher
 Vanuatu Kaljoral Senta, Kulturzentrum
 Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
 Vereinfachte Kurzschrift Schultz
 Verkehrskontrollsystem zur Überwachung von Geschwindigkeit, Abstand und Rotlichtverstößen 
 Versionskontrollsystem
 Völkischer Kampfring Südtirols (1933–1940)
 Verband der unabhängigen Kfz-Sachverständigen e.V.
 Vorkommastelle(n), Ziffer(n) vor dem Dezimalkomma in einer Dezimalzahl
 Vozdushno-kosmicheskiye sily, die englische Transkription der russischen Luft- und Weltraumkräfte „Воздушно-космические силы“

VKS